Verenigde hertogdommen Gulik-Kleef-Berg (1521–1609), hertogdom.
Gulik-Kleef-Berg (provincie) (1815–1822), Pruisische provincie.